Chester(s) Bridge ist der Name folgender Brücken:

 Chester Bridge (Ohio River) zwischen East Liverpool und Chester (West Virginia)
 Chester Bridge (Mississippi River) zwischen Perryville (Missouri) und Chester (Illinois)
 Römerbrücke Chesters im Nordosten von England, in der Nähe des Wallkastells von Chesters (Cilurnum)